Ladislav Sikorčin (né le  à Ilava en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de Slovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque. Il est naturalisé Hongrois en 2009. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au club du HC Dukla Trenčín, il joue un match en 2004 avec l'équipe première qui remporte l'Extraliga. Un an plus tard, il réalise sa première saison complète avec l'équipe. Après avoir porté les couleurs de différents clubs slovaques, il rejoint la ligue hongroise en 2008.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Hongrie au niveau international. Il fête sa première sélection le  lors d'un match amical contre la Croatie comptant sa première assistance.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2003-2004|| HC Dukla Trenčín || Extraliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| HC Dukla Trenčín 2|| 1.liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2004-2005|| HC Dukla Trenčín || Extraliga || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| ŠHK 37 Piešťany || 1.liga || 5|| 0|| 2|| 2|| 6|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2005-2006|| HC Dukla Trenčín || Extraliga || 45|| 1|| 7|| 8|| 32|| || || || || 
|-
| HK 95 Povazska Bystrica || 1.liga || 12|| 7|| 7|| 14|| 6|| 1|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| rowspan=2|2006-2007|| HC Dukla Trenčín || Extraliga || 33|| 2|| 2|| 4|| 14|| || || || || 
|-
| HK 95 Povazska Bystrica || 1.liga || 9|| 5|| 5|| 10|| 6|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2007-2008|| MsHK Žilina || Extraliga|| 50|| 4|| 1|| 5|| 8|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || Újpesti TE ||Borsodi Liga || 33|| 31|| 44|| 75|| 95|| 14|| 8|| 18|| 26|| 34
|-
| 2009-2010 || Újpesti TE || OB I. Bajnokság || 24|| 18|| 29|| 47|| 56|| 14|| 7|| 12|| 19|| 22
|-
| 2010-2011 || SC Miercurea-Ciuc || CC || 3|| 5|| 1|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || SC Miercurea-Ciuc || OB I. Bajnokság || 29|| 21|| 23|| 44|| 36|| 11|| 15|| 13|| 28|| 6
|-
| 2011-2012 ||Alba Volán Székesfehérvár || EBEL|| 48|| 9|| 12|| 21|| 28|| 6|| 3|| 0|| 3|| 13
|-
|2011-2012 ||Alba Volán Székesfehérvár||OB I. Bajnokság || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2012-2013 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 53|| 11|| 14|| 25|| 82|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 40|| 9|| 8|| 17|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 47 || 9 || 17 || 26 || 34 || 6 || 1 || 2 || 3 || 17
|-
| 2015-2016 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 43 || 9 || 6 || 15 || 29 || - || - || -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Újpesti TE || Erste Liga || 25|| 10|| 12|| 22|| || 11|| 4|| 6|| 10|| 
|-
| 2017-2018 || Újpesti TE || Erste Liga || 34|| 12|| 16|| 28|| || 6|| 1|| 2|| 3||
|-
| 2018-2019 || Újpesti TE || Erste Liga || 46|| 15|| 17|| 32|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Újpesti TE || Erste Liga || 37 || 14 || 32 || 46 || 34|| 6|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
| 2020-2021 || Újpesti TE || Erste Liga || 22 || 7 || 15 || 22 || || 5|| 3|| 0|| 3||

Au niveau international 

|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde D1|| 4|| 2|| 3|| 5|| 0|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent de la division 1, groupe A
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 1|| 1|| 2|| 6|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze de la division 1, groupe A
|-
| 2012 || align="left"| Qualification Jeux olympiques || 3|| 3|| 2|| 5|| 6|| 0|| align="left"| Deuxième place du groupe G
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 2|| 4|| 0|| 0||align="left"|  Médaille de bronze de la division 1 groupe A

Références 

Naissance en octobre 1985
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur international hongrois de hockey sur glace
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur du SC Miercurea-Ciuc
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du ŠHK 37 Piešťany